Klišev je priimek več oseb:
 Tihon Davidovič Klišev, sovjetski general
 Vladimir Klišev, ruski kolesar

Ruski priimki